Rolling steht für:
 Rolling (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Peter Entell aus dem Jahr 1997
 Rolling (Wisconsin), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Rolling (Bous), Ortschaft in der Gemeinde Bous (Luxemburg)

Rolling ist der Familienname von:
 Danny Rolling (1954–2006), US-amerikanischer Serienmörder

Siehe auch:
 Rollin’
 Rohling
 Rolinck
 Röling
 Roling
 Rowling